Dihlorobenzene se može odnositi na:
1,2-Dihlorobenzen ili orto-dihlorobenzen;
1,3-Dihlorobenzen ili meta-dihlorobenzen;
1,4-Dihlorobenzen ili para-dihlorobenzen.

Biodegradacija 
Rhodococcus phenolicus je bakterijska vrsta koja ima sposobnost degradacije dihlorobenzena kao svog jedinog izvora ugljenika.

Reference 

Хлороарени